Perrier de la Bâthie kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugène Pierre Perrier de la Bâthie
 Henri Perrier de la Bâthie

Robotskapade auktorsförkortningar